Fins può riferirsi ai seguenti comuni francesi:
Les Fins (Doubs)
Fins – Somme

Altri progetti